Комбопло (гірський хребет) — короткий гірський хребет у Криму. Відріг верхньої частини хребта Баланин-Каяси.
 Комбопло (гора), Камбопла, Кобоплу, Комвопло — конічна лісиста вершина на західному відрозі гори Ендек; за 4 км від нп Многорічча (Бахчисарай).
 Комбопло (урочище) — урочище в Криму.

Джерела 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.